Kastrychnitski Rayon kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Kastrytjnitski rajon, Vitsebsk, rajon (distrikt) i Vitsebsk 
 Kastrytjnitski rajon, Mahiljou, rajon (distrikt) i Mahiljou (Mogiljov), 
 Kastrytjnіtskі rajon, Hrodna, rajon (distrikt) i Hrodna 
 Kastrytjnitski rajon, Minsk, rajon (distrikt) i Minsk, 

Robotskapade Belarusförgreningar